De San Francisco 49ers (of simpelweg de 49ers) is een professioneel American footballteam uit San Francisco, Californië. Ze komen uit in de westdivisie van de National Football Conference (NFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL). De naam San Francisco 49ers is afgeleid van de term die werd gebruikt voor de goudzoekers die in 1849 richting Californië trokken, namelijk de 49ers.

Het team is opgericht in 1946 en betrad de NFL in 1950, nadat de AFL en de NFL samengevoegd werden. De 49ers hebben, samen met de Dallas Cowboys, op de New England Patriots  en de Pittsburgh Steelers na het grootste aantal keer de Super Bowl gewonnen. Vijf keer wonnen de San Francisco 49ers, namelijk in 1981, 1984, 1988, 1989 en 1994.

De bekendste (oud)-spelers van de San Francisco 49ers zijn quarterback Joe Montana en wide receiver Jerry Rice.

Resultaten

Eregalerij 
Super Bowls (5)
 1981, 1984, 1988, 1989, 1994

Conference-titels (7)
 1981, 1984, 1988, 1989, 1994, 2012, 2019

Divisie-titels (20)
 1970, 1971, 1972, 1981, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989,
 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 2002, 2011, 2012, 2019,
 2022

Deelnames play-offs (1 + 28)
 AAFC: 1949
 1957, 1970, 1971, 1972, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,
 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
 2001, 2002, 2011, 2012, 2013, 2019, 2021, 2022

Externe link 
 Officiële website

Sport in San Francisco
National Football League
Amerikaanse American footballclub